Lahey ist Familienname folgender Personen:

 Ashley Lahey (* 1999), US-amerikanische Tennisspielerin
 Raymond John Lahey (* 1940), römisch-katholischer Bischof von Antigonish in Nova Scotia, Kanada

Siehe auch:
 Lahey-Park liegt im Gebiet der Stadt Erkelenz zwischen den Dörfern Kückhoven und Holzweiler neben einer Bauschuttdeponie